

Części wsi w Polsce 
 Wydmuchówka – część wsi Pańków w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tarnawatka
 Wydmuchówka – część wsi Suchowola w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Wydmuchówka – część wsi Siedliska Kolonia w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość